Das International Championships of Spain 1990 war ein Tennisturnier der Damen in Barcelona. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 23. bis 29. April 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Barcelona